Glacidorbis är ett släkte av snäckor. Glacidorbis ingår i familjen Glacidorbidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungsnäckor
Glacidorbis